Термин «мазепинцы» используется в разных значениях:

Политика 
 Сторонники гетмана Мазепы в начале XVIII века.
 Мазепинство — определение, используемое для отождествления с украинским политическим движением.

Топонимика 
 Мазепинцы — село в Белоцерковском районе Киевской области.
Мазепинцы — до 1946 г. название села Лесогорка в Хмельницком районе Винницкой области.
Мазепинцы — до 1946 г. название села Ключовка в Красиловском районе Хмельницкой области.

Примечания